UL, Ul eller ul kan syfta på: 

 UL – varumärke för kollektivtrafiken i Uppsala län
 al- – den arabiska bestämda artikeln 
 UL – IATA:s kod för SriLankan Airlines